Richard Strigl ist der Name folgender Personen:

* Richard von Strigl (1891–1942), tschechisch-österreichischer Wirtschaftswissenschaftler 
 Richard Adolf Strigl (1926–1985), deutscher Theologe